Bestiario puede aludir a:

 Bestiario, un libro que en la literatura medieval se dedicaba al compendio de animales o criaturas reales o fantásticas.
Bestiario, en la antigua Roma, luchador que se enfrentaba a las fieras.
 Bestiario, libro de Julio Cortázar que contiene un relato con el mismo título.
 Bestiario, complemento para el juego de cartas Mitos y leyendas.
 Bestiario, título de un ballet de Jerónimo Maesso.
 Bestiario, segundo álbum de la banda argentina Pilsen.